Thékes István (1945–) sportújságíró, sporttörténész
 Thékes István (1976–) oktatási szakértő, nyelvtanár, adjunktus, a Gál Ferenc Főiskola oktatója, külügyi titkára, az Egészségnevelési- és Sport Intézetének vezetője, volt korosztályos válogatott teniszező